Осада Шкодера:
 Осада Шкодера (1474)
 Осада Шкодера (1478—1479)
 Осада Шкодера (1912—1913)